Grebon (Savoie)
 Grebon est un nom de famille.
 Mont Gréboun (1944 m), dans le massif de l'Adrar Bous au Niger.
 Le Grebon est un fromage.